Constituția Republicii Socialiste Federative Iugoslavia (RSFI) a reprezentat legea supremă a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, și a predecesorului acesteia Republica Populară Federativă Iugoslavă (RPFI). Această constituție a fost revizuită de mai multe ori, prima fiind întocmită după al doilea război mondial. Aceste revizuiri au fost:
 Constituția RPFI, adoptată pe 31 ianuarie 1946.
 Legea constituțională a RPFI, adoptată pe 13 ianuarie 1953.
 Constituția RSFI, adoptată pe 7 aprilie 1963.
 Constituția RSFI, adoptată pe 21 februarie 1974.

Importanța documentului din 1974 este că îl proclamă pe liderul mareșal iugoslav Iosif Broz Tito președinte pe viață. Această prevedere a fost eliminată în 1990, când statele succesoare ale Iugoslaviei și-au adoptat propriile constituții:
 Constituția Croației
 Constituția Serbiei
 Constituția Sloveniei
 Constituția Macedoniei de Nord  (din 1991)
De asemenea, documentele au fost elaborate elaborate pentru Bosnia și Herțegovina și Macedonia 

Mai mult decât atât, statele predecesoare ale Iugoslaviei Comuniste, Regatul sârbilor, croaților și slovenilor și Regatul Iugoslaviei dețineau propriile constituții, adoptate în 1921 și respectiv 1931. Statele succesoare, Republica Federativă Iugoslavia și Serbia și Muntenegru și-au adoptat propriile constituții în 1992, respectiv 2003.

Vezi și 
 Liga Comuniștilor din Iugoslavia
 Edvard Kardelj

Note

Legături externe 

 Ustava SFRJ (1974) - text of the 1974 constitution 
 Ustav SFRJ (1974) - text of the 1974 constitution 

Iugoslavia
Constituții